Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2022 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло в группе А с 11 по 17 апреля в турецком городе Стамбуле и в группе В, с 17 по 22 апреля, в столице Боснии и Герцеговины Сараеве.

Турниры 2020 и 2021 года были отменены Международной федерацией хоккея (IIHF) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Регламент 
По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место, получит право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2023 года, а команда, занявшая последнее место, переходит в группу B.
По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получит право играть в группе А третьего дивизиона чемпионата мира 2023 года.

Итоги 
Группа A
  Сборная Тайваня вышла в группу В второго дивизиона
  Сборная Турции вылетела в группу В третьего дивизиона

Группа B
  Сборная Боснии и Герцеговины в группу А третьего дивизиона

Участвующие команды 
В чемпионате примут участие 10 национальных команд — четыре из Азии, четыре из Европы и по одной из Африки и Северной Америки. Сборная Бельгии пришла из второго дивизиона 2019, сборная Боснии и Герцеговины дебютант турнира, остальные — с турнира третьего дивизиона 2019 года.

 Сборная Новой Зеландии снялась с соревнований из-за пандемии COVID-19
 Сборная Гонконга снялись с соревнований из-за пандемии COVID-19<.

Группа A

Группа B

Группа А

Судьи 
В группе A третьего дивизиона приняли участие 4 главных и 7 линейных судей

Главные судьи
  Мурат Джюджю (Murat Cücü)
  Иван Неделькович
  Рамон Стеркенс
  Владисловас Рудзинскас

Линейные судьи
  Юсуф Джейлан
  Алехандро Гарсия Банос
  Таха Кавлакоглу (Taha Kavlakoğlu)
  Йерун Клейберг (Jeroen Klijberg)
  Станислав Мухачев
  Ахмет Ёзден
  Марко Сакович

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Видео

Группа B 
Сборные Новой Зеландии и Гонконга снялись с соревнования из-за пандемии COVID-19

Судьи 
В группе B третьего дивизиона приняли участие 2 главных и 3 линейных судей

Главные судьи
  Людек Пилни (Luděk Pilný)
  Омар Пинье (PINIE Omar)

Линейные судьи
  Петер Йедличка (Jedlička Peter)
  Лукас Рампир (RAMPIR Lukas)
  Крис ван Гринвен (van GRINSVEN Chris)

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Ю3
Т
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Боснии и Герцеговине
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Турции
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей